116-я стрелковая дивизия — воинское соединение СССР, имевшее два формирования:
 116-я стрелковая дивизия (1-го формирования) — сформирована в 1939 году
 116-я стрелковая дивизия (2-го формирования) — сформирована в 1941 году